Janno steht für:

 Janno (Myślibórz), deutsch Winkel, ein Ortsteil der westpolnischen Stadt Myślibórz

Janno ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Janno (1900–1942), estnischer Schriftsteller und Journalist